RPC:
 Remote Procedure Call — вызов удалённых процедур
 Regional Protection Code — маркировка оптических дисков по регионам их распространения
 Right Person Contact — контакт с клиентом в сфере телекоммуникаций.